Novos Rumos (álbum de Déio Tambasco)
Novos Rumos (álbum de Resgate)

Veja também 
Contos Velhos, Rumos Novos

Desambiguação